Башки́ров — фамилия. Женская форма Башки́рова.

Башкиров 
 Башкиров, Александр Иванович (1885—1941) — делегат Всероссийского Учредительного собрания, эсер.
 
 
 
 Башкиров, Виктор Андреевич (1920—1991) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Башкиров, Владимир Леонидович (1952—1997) — советский и российский альпинист.
 Башкиров, Вячеслав Филиппович (1915—2001) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Башкиров, Гавриил Алексеевич (1861—1934) — российский предприниматель, купец первой гильдии.
 Башкиров, Данил Сергеевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Башкиров, Дмитрий Александрович (1931—2021) — советско-испанский пианист и музыкальный педагог.
 Башкиров, Евгений Олегович (род. 1991) — российский футболист.
 Башкиров, Емельян Григорьевич (1807—1891) — основатель нижегородского купеческого рода.
 Башкиров, Иван Сергеевич (1926—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Башкиров, Лев Павлович (1929—1987) — советский военнослужащий, генерал-майор-инженер.
 
 
 
 Башкиров, Пётр Алексеевич (1923—1999) — монтёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Башкиров, Фёдор Андреевич (1911—1977) — Герой Советского Союза.
 Башкиров, Яков Емельянович (1839—1913) — потомственный дворянин.



См. также 
 Башкиры
 Башкирцева, Мария Константиновна